Вілландрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 125 км на південний захід від Орлеана, 15 км на південний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 392 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1057,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Вілландрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вілландрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара
 Вілландрі (замок)

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара